L'Enfer du devoir ou Commando Viêt Nam (Tour of Duty), série télévisée américaine créée par L. Travis Clark et Steve Duncan diffusée entre le  et le  sur CBS..
 L'Enfer du devoir (Rules of Engagement), film américain réalisé par William Friedkin en 2000.

Homonymie de titre